Esta tierra es mía se puede referir a:

 Esta tierra es mía (This land is mine), película de 1943, dirigida por Jean Renoir.
 Esta tierra es mía (This earth is mine), película de 1959, dirigida por Henry King.
 ''Esta tierra es mía, película de Argentina dirigida en 1961 por Hugo del Carril.